Данная аббревиатура может означать следующее:
 Сокращение имени и фамилии известного сценариста и режиссёра Дж. М. Стражински, широко используемое поклонниками его творчества в интернете.
 Java Message Service — стандарт промежуточного ПО для рассылки сообщений